szyszkowiec – jaszczurka z rodzaju Cordylus lub ogólnie o przedstawicielu rodziny szyszkowcowatych (Cordylidae), w szczególności:
 szyszkowiec zwyczajny
 szyszkowiec olbrzymi
 szyszkowiec karryjski
 szyszkowiec tropikalny
 szyszkowiec (Strobilomyces) – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych
Miejscowości
 Szyszkowiec – wieś w województwie pomorskim w powiecie chojnickim, w gminie Czersk